Колс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колс, Дион (род. 1996) — бельгийский футболист малайзийского происхождения, играющий на позиции защитника.
 Колс, Чак (также известный как Чат Колс) — канадский музыкант. См. также 
 Коулз